Ба́нток () — шотландская фамилия. Известные носители: 

  (1862—1938) — мэр Вулвергемптона.
 Банток, Гренвилл (1868—1946) — английский композитор, дирижёр, и педагог.
  (1870—1928) — британский режиссёр, сценарист и актёр.
  (род. 1949) — британский художник.
  (1823—1895) — шотландский бизнесмен и политик.